Мікрорайон:
 Завадівка — мікрорайон Кропивницького, колишнє село
Села:
 Завадівка — Вінницька область, Теплицький район
 Завадівка — Київська область, Білоцерківський район
 Завадівка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Завадівка — Львівська область, Самбірський район
 Завадівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Завадівка — Харківська область, Нововодолазький район
 Завадівка — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Завадівка — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район

 Завадівка — колишнє село Кам'янського району Черкаської області, з 1958 року у складі села Жаботин

Річка:
 Завадівка — назва річки Любачівка у верхній течії